André Gaudin – canottiere francese
Damien Gaudin – ciclista su strada e pistard francese
Henri Gaudin – architetto francese
Jean-Claude Gaudin – politico francese
Lucien Gaudin – schermidore francese
Martin Michel Charles Gaudin – politico francese
Thibaud Gaudin – Gran Maestro dei Cavalieri templari francese